Соревнования в плавании среди женщин на 100 метров на спине на Олимпиаде 2008 года проводились с 10 по 12 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе. Золото и серебро, как и 4 года назад на этой дистанции, завоевали Натали Кафлин и Кирсти Ковентри соответственно. Уровень результатов за 4 года вырос настолько, что даже занявшая 8-е место в финале в Пекине японка Ханаэ Ито показала время лучше (1.00,18), чем чемпионка Кафлин в 2004 году в Афинах (1.00,37).

31-летняя Нина Живаневская из Испании выступила на этой дистанции на 5-й Олимпиаде подряд (1992—2008) и 5-й раз вышла как минимум в полуфинал (в 2000 году в Сиднее она выиграла бронзу на этой дистанции). После Игр в Пекине Нина объявила о завершении своей спортивной карьеры.

Медалистки

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
10 августа 2008, с 19:26 до 19:47 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
11 августа 2008, с 10:03 до 10:13 по местному времени

Финал 
12 августа 2008, в 10:23 по местному времени

Примечания

Ссылки 
 Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

На спине, женщины, 100 м